Макси́м Евге́ньевич Мошко́в () — российский программист, системный администратор, веб-разработчик, деятель Рунета, специалист по высоконагруженным онлайн-ресурсам и системам виртуализации. Известен как основатель «Библиотеки Максима Мошкова» (lib.ru).

Биография 
Родился 13 октября 1966 года в Москве. Отец — научный сотрудник, мать — учительница.

В 1983 году окончил среднюю школу № 57, после чего поступил на механико-математический факультет МГУ (кафедра ТФФА), который окончил в 1988 году. В 1988—1990 годы обучался в аспирантуре.

С 1991 по 2013 год являлся сотрудником НИИ системных исследований РАН, где был администратором институтской сети, ведущим учебных курсов по Unix, TCP/IP, OpenMail.

В 1993 году работал в Российском фонде фундаментальных исследований.

С ноября 1994 года поддерживает «Библиотеку Максима Мошкова».

Был программистом нескольких медийных интернет-проектов: Газета.ру (январь — август 1999), Лента.ру (сентябрь 1999 — после 2004), Вести.ру (октябрь 1999 — октябрь 2000), AllNews.Ru (ноябрь 1999 — ноябрь 2000), today.lenta.ru (май 2001 — май 2001), itogi.lenta.ru (апрель-ноябрь 2001), «Еженедельный журнал» (ноябрь 2001 — октябрь 2002), МедНовости.ру (декабрь 2001—2006), «Путь и Водитель» (autotravel.ru; январь — октябрь 2002), «Рандеву в ВАГРИУСЕ» (март 2002 — октябрь 2005), «Деловая Хроника» (Chronicle.ru; февраль 2002 — октябрь 2002), vybory.lenta.ru (август 2003 — ноябрь 2003), «Выборы мэра Москвы» (v2003.msk.ru; сентябрь-ноябрь 2003), e-Camera.ru (декабрь 2003—2005).

Многократный лауреат интернет-премии РОТОР.

В 2016 году в связи с 22-летием основанного им проекта признался: «К библиотеке подхожу несколько раз в год. Она не заброшена, но живёт сама по себе — движок работает, книги доступны. Lib.ru — памятник эпохи, напоминает мне московский особнячок с собственным садиком и колодцем, уцелевший до наших дней».

Позиция 
Считает, что «авторское право больше вредит культуре, чем помогает ей, но помогает писателям и околоиздательским структурам».

Иск против «Библиотеки Мошкова» 
1 апреля 2004 года компания «КМ онлайн», владелец платной сетевой библиотеки vip.km.ru, подала против библиотеки Максима Мошкова иск о нарушении авторских прав от имени Эдуарда Геворкяна. Истцы были намерены взыскать с ответчика 1,5 миллиона рублей.

Суд, состоявшийся 30 марта 2005 года, не признал вины ответчика по главному пункту обвинения и постановил только взыскать в пользу Геворкяна 3000 рублей за моральный ущерб.

Попадание в Федеральный список экстремистских материалов 
Адрес созданного Мошковым журнала «Самиздат» (zhurnal.lib.ru) оказался включён в Федеральный список экстремистских материалов под номером 381 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области от 13 апреля 2009 года с формулировкой «…Материалы, размещенные на сайтах www.barbos111.narod.ru и www.zhurnal.lib.ru».

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 августа 2020 года) — за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Примечания

Ссылки 

 
 Мошков, Максим Евгеньевич // Аналитическая программа «Рунетология»
 Максим Мошков в Вечернем шоу на радио «Комсомольская правда»
 Академия интернета выбрала vesti.ru, а рунет проголосовал за Максима Мошкова // Лента. Ру, 2003 
 О вреде буквоедства. Суд против библиотеки Мошкова // Лента. Ру, 2004
 Маринина претензий к Мошкову не имеет, но суд будет всё равно /вебархив/
 Интервью с Максимом Мошковым // expert.ru, 19 июля 2007 /вебархив/
 Максим Мошков о литературе /вебархив/
 Библиотекарь всея Интернет-Руси. Максим Мошков в «Культ личности» на Радио «Свобода», 2 ноя 2019
 Максим Мошков в «Точке отсчёта» на «Живом ТВ» (видео), 2011
 История успеха Максима Мошкова (Lib.ru) (видео, 2012)
 Максим Мошков о книгах, их авторах и цензуре 

Персоналии:Рунет
Выпускники механико-математического факультета МГУ
Выпускники и ученики школы № 57 (Москва)
Лауреаты премии РОТОР